Free — восемнадцатый студийный альбом Игги Попа, выпущенный 6 сентября 2019 года. В записи альбома также приняли участие Noveller и джазовый музыкант Лерон Томас. Одноимённая заглавная композиция «Free» была выпущена в день анонса альбома. Музыкальное видео на второй сингл из альбома «James Bond» было выпущено 14 августа 2019 года.

История и запись

Отзывы критиков 

Free был положительно встречен критиками. Так, на Metacritic по итогам 18 обзоров альбом получил в среднем 73 балла из 100, что указывает на «в целом положительные отзывы».

Список композиций 
Все песни написаны Игги Попом, за исключением отмеченных

Хит-парады

Примечания

Ссылки 

Альбомы Игги Попа
Альбомы Loma Vista Recordings